A Temporada da Red Bull Air Race World Series de 2004 foi a 2ª temporada da Red Bull Air Race World Series.Começou em 20 de junho de 2004 e terminou em 18 de setembro. Na temporada de 2004 o número de corridas aumentou de duas para três. Começou em RAF Kemble, no Reino Unido;seguido por Budapeste,na Hungria. Por último,ocorreu a primeira corrida no continente americano, mais precisamente em Reno, Nevada nos Estados Unidos.

Calendário das corridas

Posições e resultados

Legenda:
 DNP:Não Participou
 DNS:Não disputou

Aviões

Ligaçoes externas
 Detalhes de 2004 da Air Races

Red Bull Air Race World Series
Red Bull Air Race World Series